Напольное — село в Сараевском районе Рязанской области России, административный центр Напольновского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Вердица в 29 км на юг от райцентра посёлка Сараи.

История 
Напольное в качестве села упоминается в окладных книгах 1676 года «с церковью Чудотворца Сергия Радонежского и показано в Козловском уезде, в Борецком  стану, близ села Телятников». Каменная Сергиевская церковь с приделами Вознесенским и Трех Святителей построена в 1876 году. Школа существовала в селе с 1856 года, в ней местные священники первоначально были наставниками.

В XIX — начале XX века село являлось центром Напольновской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 250 дворов.

С 1929 года село являлось центром Напольновского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Напольновского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Напольновская средняя  школа, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Сергия Радонежского (2006).

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района